Guillon ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Guillon-Terre-Plaine mit dem Ortsteil Guillon im Département Yonne
 Guillon-les-Bains im Département Doubs 

Guillon ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Guillon (1801–1854), französischer Komponist
 Claude Guillon (1952–2023), französischer Schriftsteller und politischer Aktivist
 Clément Guillon CIM (1932–2010), Bischof von Quimper-Léon
 Guillaume Guillon-Lethière (1760–1832), französischer Maler
 Guy Guillon (* 1936), französischer Fußballspieler
 Ninon Guillon-Romarin (* 1995), französische Stabhochspringerin
 Olivier Guillon (* 1972), französischer Springreiter

Siehe auch:
 Guyon
 François Le Goullon